Why () — второй студийный альбом шведской метал-группы Moahni Moahna, выпущенный 20 февраля 1997 года.

Запись альбома 
Записи альбома предшествовала сложная финансовая ситуация — у группы напряглись отношения с немецким лейблом «Rising Sun Records», задерживавшим выплаты по предыдущему релизу группы. Тем не менее, было принято решение записать альбом.

Запись и микширование альбома состоялись осенью 1996 года на студии «Red House Studio» в Бергефорсене, местечке близ Тимро. За некоторыми исключениями, весь материал альбома был подготовлен Хенриком и Томми. Тем не менее, в восьми песнях соавтором текста был Мартен, а одна песня — «King Kong Song» — являлась кавером на песню группы «ABBA». Мастеринг альбома проводился в «Cutting Room», Стокгольм.

Список композиций

Участники записи 
 Moahni Moahna
 Мартен Хагстрём — вокал
 Хенрик Флаймен — гитара, бас-гитара, клавишные, вокал (хоры), запись, микширование, продюсирование
 Томми Рен — гитара, бас-гитара, клавишные, вокал (хоры), запись, микширование, продюсирование
 Другие участники
 Томас Нордстрём — вокал (хоры))
 Патрик Андерссон — вокал (хоры))
 Стефан Янссон — вокал (хоры))
 Тони Кёнберг — вокал (хоры))
 Петер Даль — мастеринг
 Хелен Свенссон — фото, оформление

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы на английском языке